Regina Maris (deutsch Königin der Meere) ist der Name folgender Schiffe:

 Regina Maris (Schiff, 1908), Frachtsegler, gesunken 1998
 Regina Maris (Schiff, 1929), Kreuzfahrtschiff
 Regina Maris (Schiff, 1966), deutsches Kreuzfahrtschiff, heute Motoryacht Alexander
 Regina Maris (Schiff, 1970), niederländisches Segelschiff

Regina Maris steht für:
 Regina Maris (Film), deutscher Dokumentarfilm von Klaus Peter Hanusa (1968)